Cantate domino (Hovhaness), koorcompositie van Alan Hovhaness
Schola Cantorum Cantate Domino, koor